Lovisa av Sverige och Louise av Sverige kan syfta på:
Lovisa Ulrika av Preussen (1720–1782) drottninggemål 1751 till kung Adolf Fredrik
Lovisa av Nederländerna (1728–1771), drottninggemål 1859 till kung Karl XV
Louise Mountbatten (1889–1965), drottninggemål 1950 till kung Gustaf VI Adolf
Louise av Sverige (1851–1926, prinsessa, även norsk, dotter till kung Karl XV, ursprungligen kallad Lovisa
Lovisa Hedvig (1797–1797), prinsessa dotter till kung Karl XIII